La  des prix du cinéma européen (), organisée par l'Académie européenne du cinéma, s'est déroulée le  et a récompensé les films européens sortis dans l'année.

Déroulement et faits marquants 
Lors de la cérémonie qui a lieu le , le film Drunk de Thomas Vinterberg remporte quatre prix dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur.

Palmarès 
Toutes les informations viennent de la page officielle des résultats.

Meilleur film 

 Drunk (Druk) de Thomas Vinterberg  Berlin Alexanderplatz de Burhan Qurbani 
 La communion (Corpus Christi) de Jan Komasa 
 Martin Eden de Pietro Marcello 
 The Painted Bird (Nabarvené ptáče) de Václav Marhoul 
 Ondine (Undine) de Christian Petzold 

 Meilleure comédie 

 Un triomphe de Emmanuel Courcol  Avantages de voyager en train (Ventajas de viajar en tren) de Aritz Moreno 
 Ladies Of Steel (Teräsleidit) de Pamela Tola  

 Meilleur réalisateur 

 Thomas Vinterberg pour Drunk (Druk) 
 Jan Komasa pour La Communion (Corpus Christi) 
 Pietro Marcello pour Martin Eden 
 Agnieszka Holland pour Le Procès de l'herboriste (Šarlatán) 
 Maria Sødahl pour Hope (Håp) 
 François Ozon pour Été 85 

 Meilleure actrice 

 Paula Beer dans Ondine (Undine)  Ane Dahl Torp dans Charter 
 Natalia Berezhnaya dans DAU. Natasha 
 Andrea Bræin Hovig dans Hope (Håp) 
 Marta Nieto dans Madre 
 Nina Hoss dans My Little Sister (Schwesterlein) 

 Meilleur acteur 

 Mads Mikkelsen dans Drunk (Druk)  Bartosz Bielena dans La Communion (Corpus Christi) 
 Viggo Mortensen dans Falling 
 Luca Marinelli dans Martin Eden 
 Goran Bogdad dans Le Père (Otac) 
 Elio Germano dans Je voulais me cacher (Volevo nascondermi) 

 Meilleur scénariste 

 Thomas Vinterberg et Tobias Lindholm pour Drunk (Druk) Pietro Marcello et Maurizio Braucci pour Martin Eden 
 Burhan Qurbani et Martin Behnke pour Berlin Alexanderplatz 
 Mateusz Pacewicz pour La communion (Corpus Christi) 
 Costa Gavras pour Adults in the room 
 Damiano D'innocenzo et Fabio D'innocenzo pour Storia di vacanze (Favolacce) 

 Meilleur directeur de la photographie 

 Matteo Cocco pour Je voulais me cacher (Volevo nascondermi)  Meilleur monteur 

 Maria Fantastica Valmori pour Once More Unto the Breach (Il Varco) 

 Meilleur chef décorateur européen 

 Cristina Casali pour The Personal History of David Copperfield  Meilleur compositeur 

 Dascha Dauenhauer pour Berlin Alexanderplatz  Meilleur créateur de costumes 

 Ursula Patzak pour Je voulais me cacher (Volevo nascondermi)  Meilleur ingénieur du son 

 Yolande Decarsin et Kristian Eidnes Andersen pour Petite Fille  Meilleur maquillage et coiffure 

 Yolanda Pina, Felix Terrero et Nacho Diaz pour Une vie secrète (La trinchera infinita)  Meilleurs effets spéciaux 

 Inaki Madariaga pour La Plateforme (El Hoyo)  Meilleur film d'animation 
 Josep d'Aurel 
 Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé 
 Klaus de Sergio Pablos 
 The Nose or the Conspiracy of Mavericks (Le Nez, ou la conspiration des non-conformistes, Нос или заговор нэтаких) de Andreï Khrjanovski 

 Meilleur film documentaire 
 L'Affaire Colectiv de Alexander Nanau 
 Acasa - My Home (Acasă) de Radu Ciorniciuc 
 Gunda de Victor Kossakovski 
 Petite Fille de Sébastien Lifshitz 
 Saudi Runaway de Susanne Regina Meures 
 The Cave de Feras Fayyad  Meilleur court métrage 

 All Cats Are Grey in the Dark (Nachts sind alle Katzen grau) de Lasse Linder 
 Genius Loci de Adrien Merigeau 
 Past Perfect de Jorge Jácome 
 Sun Dog de Dorian Jespers 
 Oncle Thomas : La Comptabilité des jours (Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias) de Regina Pessoa 

 Discovery of the Year - Prix FIPRESCI 

 Sole de Carlo Sironi  Full Moon (Pun mjesec) de Nermin Hamzagić '''
 Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
 Instinct de Halina Reijn 
 Isaac (Izaokas) de Jurgis Matulevičius 
 Jumbo'' de Zoé Wittock

Statistiques

Nominations multiples

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

  Les prix du cinéma européen par année sur l'

33
Prix du cinema europeen
Décembre 2020